Le Prix Pégase peut désigner : 

Le , premier prix d'un concours de nouvelles littéraires remis depuis 1985 par la Ville de Maisons-Laffitte associée à la Société des amis du château de Maisons-Laffitte.
Le prix Pégase, remis depuis 1989 par l'Académie Pégase et l'École nationale d'équitation, qui récompense un ouvrage sur le cheval et l’équitation ayant contribué à une large diffusion de la culture équestre.
Le Pégase, prix du public du Festival international du film fantastique de Bruxelles, décerné depuis 1991.